

Красний Кордон — село, Алтинсаринський район, Костанайська область
 Красний Кордон — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Красний Кордон — село, Зерендинський район, Акмолинська область